Plaats in Indonesië
 Guwo (Tlogowungu), een plaats in het regentschap Pati van de provincie Midden-Java. 
 Guwo (Kemusu), een plaats in het regentschap Boyolali van de provincie Midden-Java.